La Supercopa de Italia 2022 (Supercoppa Italiana 2022 en italiano, y oficialmente EA SPORTS Supercup por motivos de patrocinio) fue la 35.ª edición de la Supercopa de Italia, que enfrentó al campeón de la Serie A 2021-22, el Milan, contra el campeón de la Copa Italia 2021-22, el Inter. 

El partido se jugó el 18 de enero de 2023 en el estadio Rey Fahd con una victoria de los neroazurros.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los clubes

Partido

Ficha

Referencias 

2022
Deporte en Italia en 2022
Deporte en Arabia Saudita en 2023
Fútbol en Italia